Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 17 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XVII Korpus Armijny (niemiecki)